Limacoccus är ett släkte av insekter. Limacoccus ingår i familjen Beesoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sköldlöss
Limacoccus